Il doppio del torneo di tennis Eisenach Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Yves Allegro e Gabriel Trifu che hanno battuto in finale Tomas Behrend e Franz Stauder 7-68, 6-4.

Teste di serie 

 Sebastián Prieto /  Patricio Rudi (quarti di finale)
 Diego del Río /  Vadim Kucenko (semifinali)

 Juan Giner /  Jerry Turek (primo turno)
 Jurij Ščukin /  Tomáš Zíb (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eisenach Challenger 2001